Sohl bezeichnet folgende Orte und Verwaltungseinheiten:

 Sohl (Bad Elster), einen Ortsteil von Bad Elster im sächsischen Vogtland
 Sohl (Bad Laasphe), einen Stadtteil von Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen
 Sohl (Herdwangen-Schönach), ein Teilort der Gemeinde Herdwangen-Schönach in Baden-Württemberg
 Sohl (Hausen), einen Ortsteil der Gemeinde Hausen (Wied) im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
 Sohl (Hückeswagen), einen Stadtteil von Hückeswagen in Nordrhein-Westfalen
Sohl (Weingarten), ein Ortsteil der Gemeinde Weingarten (Baden) in Baden-Württemberg
 Komitat Sohl, den Namen einer historischen Verwaltungseinheit des Königreiches Ungarn

Sohl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Günther Sohl (1906–1989), deutscher Industriemanager
 Jerry Sohl (1913–2002), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Karl Heinrich Sohl (1883–1963), deutscher Unternehmer, Bürgermeister (NSDAP) und Abgeordneter des Provinziallandtages der preußischen Provinz Hessen-Nassau
 Robert Sohl (1928–2001), US-amerikanischer Schwimmer
 Will Sohl (1906–1969), deutscher Maler 

Siehe auch:

 Sol
 Solh
 Sool